Студенников — русская фамилия; имеет женскую форму Студенникова.

Известные носители 
 Студенников, Игорь Иванович (род. 1940) — российский дипломат.
 Студенников, Яков Степанович (1910—1987) — Герой Советского Союза.